Veracruz sau Vera Cruz, înseamnă "Adevărata Cruce" (atât în spaniolă cât și în portugheză) și care se poate referi la unul sau mai multe din următoarele nume proprii:

Oameni
 María González Veracruz (n. 1979), Spanish politician
 Philip Vera Cruz (1904–1994)
 Tomé Vera Cruz (n. 1955?), politician din São Tomé ;i Príncipe

Locuri

Brazilia 
 Vera Cruz, Bahia
 Vera Cruz, Rio Grande do Sul
 Vera Cruz, São Paulo

Honduras
 Veracruz, Copán

Mexic 
 Veracruz (stat), unul dintre cele 31 de entități federale ale Mexicului
 Veracruz, Durango, oraș în statul Durango
 Veracruz, Veracruz, oraș în statul Veracruz (anterior scris "Vera Cruz")

Portugalia 
 Vera Cruz, Aveiro

Spania 
 Veracruz, Huesca

Timorul de Est 
 Vera Cruz (Timorul de Est), subdistrict al Districtului Dili

Statele Unite 
 Vera Cruz, Indiana
 Vera Cruz, Pennsylvania

Alte utilizări 
 CD Veracruz, club de fotbal din Mexic
 Vera Cruz Futebol Clube, club de fotbal din Brazilia
 VeraCruz (computer virus), nume alternativ pentru virusul Ping-Pong
 Vera Cruz (film), film din 1954 avându-l ca protagonist pe Burt Lancaster
 Veracruz (cântec), de pe albumul Excitable Boy al trupei Warren Zevon, 1978 
 Canionul Veracruz, canion de mare adâncime în Golful Mexicului
 Hyundai Veracruz, vehicul mediu intermediar de tip SUV (sport-utility vehicle) al companiei Hyundai

Vezi și 
 Bătălia de la Veracruz, 1847
 Ocuparea orașului Veracruz de către trupele SUA în anul 1914

Nume proprii